Nephila laurinae est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Araneidae.

Distribution 
Cette espèce  se rencontre de la Malaisie aux Salomon.

Description 
Les femelles mesurent de  à .

Publication originale 
 Thorell, 1881 : « Studi sui Ragni Malesi e Papuani. III. Ragni dell'Austro Malesia e del Capo York, conservati nel Museo civico di storia naturale di Genova. » Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova, ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Araneidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)